Yaiza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Yaiza (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Yaiza (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar